Angiolo Tavanti – giurista e politico italiano
 Dante Tavanti – fantino italiano
 Laura Tavanti – attrice italiana